Uniono por la Linguo Internaciona Ido (ULI), a União pela Língua Internacional Ido, é a união oficial do movimento Ido. Localizado em Amesterdão, suas principais funções são a propagação da língua, organizando anualmente conferências com a finalidade de reunir os falantes de Ido, e a publicação da revista Progreso (progresso). A união foi fundada em 1908 por Louis Couturat, um dos fundadores do movimento que morreu subitamente em 1914. Atualmente, há representantes de 23 países como membros oficiais da união.

Endereço
9 rue des Mouettes
F-56640 ARZON
France

Ligações Externas
Site Oficial

Ido